Sojusz Demokratyczny (Grecja)
 Sojusz Demokratyczny (Portugalia)
 Sojusz Demokratyczny (Włochy)
 Sojusz Demokratycznych Republikanów
 Sojusz Demokratyczny Turnhalle

Zobacz też